Gemein steht für:
 gemein, Gemeiner, verschiedene Bedeutungen
 gemein, Allgemeingut, siehe Gemeinfreiheit
 Gemein (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Personen:
 Heinz Gemein (1906–1958), deutscher Politiker, GB/BHE
 Peter Gemein (* 1963), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gemeine (Begriffsklärung)